Kloter ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kloter (1911–2002), Schweizer Schriftsteller
 Theodor Kloter (1916–1990), Schweizer Politiker (LdU)